Piotr Nikolaïevitch Sorine, propriétaire et haut fonctionnaire, personnage de La Mouette, pièce de théâtre d’Anton Thekhov créée en 1896 
 Savely Sorine (en russe : Савелий Абрамович Сорин, Saveli Abramovitch Sorine) (1878-1953), peintre russe